Arnaldo Rodrigues D’Almeida (, ) é um enxadrista brasileiro, criador de uma variante do xadrez tradicional, denominado Xadrez Rex, em fevereiro de 1997.

O novo jogo foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 27 de fevereiro de 1998 sob o número de DI5800260-0. Ainda no mesmo ano, o INPI fez exigências, cabendo ao autor pronunciar-se a respeito, no prazo de 60 dias, a partir da data da publicação. O autor não ciente das exigências, perdeu o prazo e o Rex passou a ser de domínio público.

Ligações externas 
 Site oficial do Xadrez Rex

Criadores de xadrez
Jogadores de xadrez do Brasil